Lamba kan syfta på:

 Lamba, Färöarna – en ort i Färöarna
 Lamba (ö) – en obebodd ö i Skottland
 Lamba (språk) – ett bantuspråk som talas i norra Zambia